Гороховка  — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Гороховка — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Гороховка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Гороховка — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Гороховка — деревня в Брянском районе Брянской области.
 Гороховка — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Гороховка — село в Верхнемамонском районе Воронежской области.
 Гороховка — село в Эртильском районе Воронежской области.
 Гороховка — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Гороховка — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Гороховка — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Гороховка — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Гороховка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Гороховка — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

Украина 
 Гороховка — посёлок в Жовтневом районе Николаевской области.
 Гороховка — село в Лозовском районе Харьковской области.

Реки 
 Гороховка (река, впадает в Финский залив) — река в Ленинградской области.
 Гороховка (приток Песчаной) — река в Тверской области (бассейн Сити)
 Гороховка (приток Нюрсы) — река в Томской области

См. также 
 Горох (значения)
 Горохов
 Горохово
 Гороховое
 Гороховская
 Гороховский
 Гороховское
 Гороховы